Louis Germond ist der Name folgender Personen:

* Louis Germond der Ältere (1796–1868), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Louis Germond der Jüngere (1825–1884), Schweizer evangelischer Geistlicher und Gründer einer höheren Töchterschule